Лейонхувуд, Лейонхуфвуд () — шведская фамилия. Носители:

 Лейонхуфвуд, Аксель (1933—2022) — американский экономист.
 Лейонхувуд, Маргарита (1516—1551) — королева-консорт Швеции с 1536 по 1551 год.
 Лейонхувуд, Сигрид (1862—1937) — шведская писательница.
 Лейонхуфвуд, Эбба (1595—1654) — шведская придворная дама.